Benedikt Hebel (1865-1922), homme politique allemand
Johann Peter Hebel (1760-1826), poète allemand
Marie-Charlotte Hebel (1984-), joueuse française de rugby à XV
Zdravko Hebel (1943-2017), joueur de water-polo yougoslave et dirigeant sportif croate